Еле́на Ив́ановна Ма́ркова (род. 1947) — советский и российский лингвист, писатель. Доктор филологических наук. Заслуженный деятель науки Республики Карелия. Ведущий научный сотрудник Сектора литературоведения Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН. Член редакционного совета журнала «Север». Член Союза писателей России, член Союза концертных деятелей России.

Биография 
В 1970 году окончила с отличием Петрозаводский государственный университет им. О. В. Куусинена по специальности «филолог»; преподаватель русского языка и литературы, в 1974 г. — аспирантуру ПГУ по специальности «советская литература».

В 1975 г. защитила кандидатскую диссертацию «Творчество М. С. Шагинян в истории русской советской детской литературы» (Петрозаводск, ПГУ).

В течение 11 лет занималась преподавательской деятельностью в школе и вузе: в Шелтозерской средней школе (КАССР, 1970—1971), в 18-й средней школе г. Петрозаводска (1982—1984), в Ивано-Франковском педагогическом институте им. В. Стефаника (УССР, 1974—1976) и Стерлитамакском педагогическом институте (БАССР, 1976—1982).

С 10 октября 1984 г. работает в Институте языка, литературы и истории. Прошла ступеньки от младшего научного сотрудника, научного, старшего научного и ведущего научного сотрудника сектора литературы. С ноября 2007 г. приступила к обязанностям зав. сектором литературы, с марта 2010 — зав. сектором литературы и фольклора, с 1 марта 2016 является зав. сектором литературоведения.

В 1988 г. стажировалась в ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР.

В 2000 году защитила докторскую диссертацию по монографии «Творчество Николая Клюева в контексте севернорусского словесного искусства» в Институте мировой литературы им. А. М. Горького, в этом же году была утверждена в ученой степени доктора филологических наук.

Выступает с докладами на международных, всероссийских и региональных научных конференциях в Петрозаводске, Москве (ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, Литературный институт им. А. М. Горького, МГПУ и др.), Ленинграде-Санкт-Петербурге (ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН и др.), Вологде, Вытегре, Волгограде, Новгороде Великом, Горьком (Нижнем Новгороде), Рязани, Смоленске, Томске и др. Также выступает с докладами на авторитетных форумах писателей: Конгрессах финно-угорских писателей (Сыктывкар, 1998 и Петрозаводск, 2006 — основной доклад), на Литературной сессии писателей Баренц-региона (2005, Швеция и др.).

С 2007 года постоянно проводит совместно с Петрозаводской библиотекой имени Н. А. Клюева «Клюевские чтения».

Библиография 
Автор и соавтор более 150 научных работ, опубликованных в России, Германии, Латвии, Сербии, Финляндии, Канаде, США и Австралии.

Научный руководитель и ведущий автор коллективной монографии «100 лет литературе Карелии. Время. Поиски. Портреты» (Петрозаводск, 2020), в которой впервые представлен образ Карелии, созданный совокупными усилиями литераторов республики с 1920 по 2020 год.

Одна из основных исполнителей III тома «История литературы Карелии» (Петрозаводск, 2000), написав глава о советском периоде (поэзия 1930-х, 1945—2000 гг.; проза 1945—1960 гг.), по фольклору, древнерусской литературе новгородского периода, литературе XVIII—XIX вв., по творчеству Н. А. Клюева.

Исследовательница творчества Н. А. Клюева. В 1995 году ею была завершена, а в 1997 опубликована монография «Творчество Николая Клюева в контексте севернорусского словесного искусства» (Петрозаводск, 1997). Это — третья в России и пятая в мире монография, посвященная одному из сложнейших и малоизученных поэтов серебряного века.

Ссылки 
 Е. И. Маркова на сайте КарНЦ РАН

Лингвисты России
Лингвисты СССР
Филологи России
Выпускники ПетрГУ
Преподаватели ПетрГУ
Учёные Карельского научного центра РАН
Заслуженные деятели науки Республики Карелия